Vezzano – ex comune italiano, ora frazione di Vallelaghi in provincia di Trento
 Vezzano Ligure – comune italiano in provincia della Spezia
 Vezzano sul Crostolo – comune italiano in provincia di Reggio Emilia
 Vezzano – frazione di Belluno
 Vezzano – frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli
 Vezzano – frazione di Neviano degli Arduini in provincia di Parma
 Vezzano – località scomparsa di Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo
 Vezzano – frazione di Chiusi della Verna, comune italiano in provincia di Arezzo